

Населені пункти та їхні частини
 Задоле — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Задоле — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Задоле — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Задоле — частина села Старий Базанув у гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Задоле — частина села Ратошин-Перший в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Задоле — частина села Ґромник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Задоле — частина села Каліна-Мала в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Задоле — частина села Зедерман у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Задоле — частина села Несуловиці в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Задоле — частина села Садковиці в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Задоле — частина села Вжави в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Задоле — частина села Сковежин у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Задоле — частина села Вшехсьвенте в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Задоле — колонія в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Задоле — колонія в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Задоле — колонія в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Задоле — осада в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки